Руда Гвезда (Брно)
 Руда Гвезда (Прага)